Su-27 Flanker steht für:
 Suchoi Su-27, russisches Jagdflugzeug
 Su-27 Flanker (Computerspiel), Kampfflugsimulation aus dem Jahr 1995